

Biografia
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel 1967.

Per trent'anni è stato tra i Partner di riferimento dello studio Carnelutti di Roma.

Nel 2006 fonda una nuova law firm denominata Carabba & Partners con sede a Roma in via dei Condotti, nella quale collaborano oltre trenta professionisti..

A febbraio dello stesso anno stringe un importante accordo con lo studio Carnelutti di Milano con il quale si sono ricongiunti i due rami (quello di Roma e quello di Milano) dello storico studio Carnelutti, fondato alla fine del 1800 dal Prof.Avv. Francesco Carnelutti..

È consulente legale di primari gruppi industriali e bancari italiani ed esteri.

Cariche

Siede nel consiglio di amministrazione di importanti Aziende Italiane ed estere:

Note